Jean-Claude Piguet ist der Name folgender Personen:

* Jean-Claude Piguet (Ingenieur) (1924–1996), Schweizer Ingenieur 
 Jean-Claude Piguet (Philosoph) (1924–2000), Schweizer Philosoph und Musikwissenschaftler